

Cinema 
 Tarantola (Tarantula) – film del 1955 diretto da Jack Arnold
 Tarantula – titolo alternativo del film La sposa di San Paolo del 1989 diretto da Gabriella Rosaleva.

Fumetto 
 Tarantula – personaggio DC Comics
 Tarantula – nome di quattro personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Anton Rodriguez – il primo avversario dei fumetti de l'Uomo Ragno
 Luis Alvarez – il secondo avversario de l'Uomo Ragno dopo la morte del primo Tarantula
 Jacinda Rodríguez – la terza versione, la figlia del deceduto Anton Rodriguez
 Maria Vásquez – la quarta versione, un membro degli Eroi in vendita

Letteratura 
 Tarantula – romanzo di Bob Dylan del 1971

Musica 
 Tarantula – gruppo musicale heavy metal portoghese
 Tarantula – album dei Ride del 1996
 Tarantula – album di Mystikal del 2001
 Tarantula – singolo di Mystikal del 2001
 Tarantula/Crazy English Summer – singolo dei Faithless del 2001, dall'album Outrospective
Tarantula/Fasten Your Seatbelt – singolo della band australiana Pendulum del 2005, dall'album Hold Your Colour
 Tarantula – singolo dei The Smashing Pumpkins del 2007, dall'album Zeitgeist
 Tarántula – album di Mónica Naranjo del 2008